L'Opel Sintra est un monospace fabriqué par la marque allemande  Opel entre 1996 et 1999. Il est vendu sous la marque Vauxhall en Grande-Bretagne, Opel en Europe (y compris l'Irlande).

Le Sintra utilise la seconde génération de plateforme GM (Plateforme U) connu également sous le nom de GMX110.

Histoire 

Le nom a été choisi par un ordinateur parmi une liste de mots courts, faciles à prononcer, il n'a aucun lien avec la ville portugaise de Sintra.

Le Sintra est basée spécialement sur la version courte empattement de la seconde génération de la plateforme GM U et a la même plateforme, les voies avant et arrière sont les mêmes que la version courte du Chevrolet Venture ou du 
 Pontiac Montana/Trans Sport, Oldsmobile Silhouette les mêmes dimensions extérieures. Tous les véhicules basés sur la plateforme U de GM, ont été construits à Doraville.

Le Sintra n'a pas utilisé le moteur GM LA1, un V6 de 3.4l de cylindrée, mais plutôt des moteurs issus de la banque d'organes Opel (malgré son importation depuis les États-Unis, son lieu d'assemblage).

Le Sintra a nettement influencé le développement de sa plateforme, parce que General Motors. Opel a voulu rivaliser qu'elle ait les mêmes dimensions que les monospaces européens (comme les Volkswagen Sharan/Ford Galaxy/Seat Alhambra, les Citroën Evasion - Fiat Ulysse I - Lancia Zeta - Peugeot 806, Renault Espace, Chrysler Voyage, Kia Carnival le Sintra est plus étroit que ses équivalents américains, ce qui engendre une modification de la plateforme GMX110 pour les prochains monospaces, et plus importants que ses équivalents américains.

Cette influence a continué à travers la troisième et dernière génération des monospaces de la plateforme U, même si aucun d'entre eux n'a été vendu en Europe.

Le Sintra est vendu avec des portes arrière coulissantes de chaque côté avec différentes dispositions de sièges, qui peuvent fournir jusqu'à 8 places. Détestée en Amérique du Nord, une transmission manuelle est distribué contrairement à une boîte de vitesses automatique, avec le levier de vitesse fixé directement au plancher, comme les autres monospaces européens.

Beaucoup de clients et d'examinateurs trouvent que les matériaux utilisés ainsi que les finitions ne correspondent pas à la qualité des véhicules habituels de la marque Opel, encore bien en-dessous des autres monospaces européens, ces défauts n'ont été résolus que partiellement par plusieurs modifications apportées tout au long de la durée de vie du modèle, comme, le remplacement des tissus à l'année-modèle 1997.

Fiabilité 
Ce modèle s'est avéré peu fiable. En , le Sintra, qui n'est plus vendue en Grande-Bretagne, arrive en position 182 sur 182 par J D Power "enquête pour la satisfaction du consommateur" couvrant les voitures immatriculées en Grande-Bretagne entre  et .

Sécurité 
L'EuroNCAP a réalisé des crash-tests les modèles de 1998, relevant des déficiences significatives. La structure de la cabine s'est démontrée est instable et la colonne de direction (avec les airbags) se sont rompus (contrairement au test effectué par l'IIHS d'Amérique du Nord, durant lequel la colonne de direction du Pontiac Trans Sport s'est déplacée vers le haut), pouvant causer des blessures fatales au cou, et des blessures importantes aux pieds.

Malgré des résultats relativement bons lors des impacts latéraux, le Sintra a reçu la note de 2.5 étoiles..

La popularité du Sintra est ternie par ces piètres résultats, ce qui entraine l'arrêt de la production de ce modèle en .

Dériv de l'Astra, l'Opel Zafira, un monospace compact, a commencé à être produit en même temps que le Sintra a cessé d'être commercialisé. Il a été dit que le Zafira a remplacé la Sintra, mais en fait Opel n'a jamais produit un monospace vraiment équivalent au Sintra, qui est un grand monospace familial et non un monospace compact.

Moteurs 
 2.2 L I4 16V DOHC Ecotec (X22XE)
 3.0 L V6 24V DOHC L81 V6 (X30XE)
 2.2 L DTi-4 16V Diesel - Disponible dès la fin de production, en 1999, avec seulement 394 exemplaires. (X22DTH)

Références

Liens externes 

Sintra
Automobile des années 1990
Monospace